ФК Истанбул Башакшехир () је турски фудбалски клуб из Истанбула. Клуб је основан 1990. године, а тренутно носи име по спонзору Медипол Башакшехир.

Успеси 
 Првенство Турске 
 Првак (1) : 2019/20.
 Вицепрвак (2) : 2016/17, 2018/19.
 Куп Турске 
 Финалиста (2) : 2010/11, 2016/17.
 Суперкуп Турске 
 Финалиста (1) : 2020.

Истанбул Башакшехир у европским такмичењима

УЕФА ранг

Тренутни састав

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

И
Спорт у Истанбулу